Karimowa () oder Karimova ist der Familienname folgender Personen:

 Elwina Chaidarjanowna Karimowa (* 1994), russische Wasserballspielerin
 Gulnora Karimova (* 1972), usbekische Politikerin, Tochter des Staatspräsidenten Usbekistans
 Julija Sakirowna Karimowa (* 1994), russische Sportschützin
 Lola Karimova (* 1978), usbekische Politikerin, Tochter des Staatspräsidenten Usbekistans
 Natalja Walerjewna Karimowa (* 1974), russische Bahnradsportlerin
 Saima Safijewna Karimowa (1926–2013), sowjetisch-russische Geologin
 Samara Karimowa (* 1991), kirgisische Popsängerin
 Tatyana Karimova (* 1948), usbekische Wirtschaftswissenschaftlerin und Ex-First Lady